Les élections cantonales dans le canton de Dunkerque-Est se déroulent le .

Canton 
Le canton de Dunkerque-Est est composé en 1901 des communes suivantes : Bray-Dunes, Coudekerque, Coudekerque-Branche, Dunkerque-Est, Leffrinckoucke, Malo-les-Bains, Rosendaël, Téteghem, Uxem, Zuydcoote.

Contexte 
Florent Guillain (Progressistes) se représente une troisième fois devant les élécteurs de ce canton face à lui cette fois çi M. Lavoie (Collectiviste).

Résultats  
 Conseiller général sortant : Florent Guillain  (Progressistes)

Notes et références 

Histoire de Dunkerque
Bray-Dunes
Malo-les-Bains
Rosendaël
1901-07
1901-07
1901-07
Élections cantonales dans le Canton de Dunkerque-Est